Kalkenberg ist die Bezeichnung für einige Berge bzw. Erhebungen und steht für:

 Kalkenberg (Norwegen), norwegischer Berg bei Skonseng in der Rana Kommune im Fylke Nordland
 Kalkenberg (Südafrika), Berg in der Provinz Nordkap in Südafrika
 Kalkenberg (Deutschland), Berg bei Wermelskirchen im Rheinisch-Bergischer Kreis, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen

Kalkenberg ist der Name folgender Personen:
 Emilie Ågheim Kalkenberg (* 1997), norwegische Biathletin

Siehe auch:	
 Kallenberg
 Kalkberg